Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой 1981/1982 — 46-й сезон чехословацкой хоккейной лиги. Чемпионом стал клуб Дукла Йиглава, выигравший свой 8-й титул в истории после 8-летнего перерыва.

Формат 
Формула чемпионата не изменилась: 12 команд играли в 4 круга, при ничейном результате назначалось дополнительное время 10 минут до забитого гола. Если в дополнительное время голов не забивалось, команды пробивали серию буллитов. Победитель получал 2 очка, проигравший ноль. Чемпионом в 8-й раз в своей истории стал клуб Дукла Йиглава, опередивший на 12 очков серебряного призёра Польди СОНП Кладно. Бронзовые медали завоевал ХЗ Литвинов. Занявшая последнее место Дукла Тренчин проиграла 5 из 6 игр в дополнительное время, что сказалось на её итоговом положении. Вместо Дуклы право выступать в элитной лиге в следующем сезоне получил Слован Братислава. В этом сезоне в составе Теслы Пардубице в возрасте 16 лет дебютировал Доминик Гашек, сыгравший 12 матчей с коэффициентом надежности 3.09 гола за игру, процент отбитых бросков 92,8.

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

Шайбы 

1. Игор Либа (Кошице) — 35 шайб

2. Милан Новы (Кладно) — 29

3. Франтишек Черник (Витковице) — 28

Гол+пас

Состав чемпиона 
Вратари

Иржи Кралик — 42 игры/1.93 гола за игру, Иржи Стеклик — 2/4.0

Защитники

Ярослав Бенак — 40 игр/14 очков (5 шайб + 9 передач), Милан Халупа — 41/12 (4+8), Мирослав Коржены — 27/10 (3+7), Эдуард Увира — 39/8 (4+4), Радослав Свобода — 44/8 (2+6), Карел Горачек — 41/7 (0+7), Петр Адамик — 44/4 (0+4)

Нападающие

Иржи Лала — 42/50 (24+26), Винцент Лукач — 37/32 (22+10), Милош Купец — 44/31 (12+19), Аугустин Жак — 41/38 (13+15), Франтишек Выборны — 44/26 (13+13), Отта Клапка — 38/23 (9+14), Милош Новак — 29/19 (16+3), Олдржих Валек — 40/36 (14+5), Антонин Мицка — 43/17 (10+8), Ян Водила — 38/18 (7+11), Индржих Мицка — 38/13 (8+5), Милан Разим — 27/5 (4+1), Йозеф Аугуста — 21/4 (1+3), Милан Добиашек — 6

Тренеры — Ярослав Питнер и Станислав Невеселы

Ссылки 
 Сезон 1981/82 в разделе истории чешского хоккея

Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой
Спорт в Чехословакии в 1981 году
Спорт в Чехословакии в 1982 году
1981 год в хоккее
1982 год в хоккее